Села:
 Новобахмутівка — Донецька область, Покровський район, Очеретинська селищна громада, Новобахмутський старостинський округ
 Новобахмутівка — Донецька область, Покровський район, Очеретинська селищна громада, Соловйовська сільська рада, Соловйовський старостинський округ
Залізниця:
 Новобахмутівка — залізнична станція Лиманської дирекції Донецької залізниці